Topolnica – wieś w Polsce
 Topolnica – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim w rejonie mościskim
 Topolnica – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim w rejonie starosamborskim
 Topolnica – wieś w Serbii, w okręgu borskim, w gminie Majdanpek